

Musica 
 Penny Arcade – album di Joe Farrell del 1973
 Penny Arcade – singolo dei The Cyrkle del 1967
 Penny Arcade – singolo di Roy Orbison del 1969

Altro 
 Penny arcade – nome con cui venivano chiamate le prime sale giochi
 Penny Arcade – fumetto online scritto da Jerry Holkins e illustrato da Mike Krahulik
 Penny Arcade: The Series – webserie basata sul fumetto
 Penny Arcade – artista, attrice e drammaturga statunitense
 Penny Arcade – opera teatrale